Miejscowości w USA:
 Quay – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pawnee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Quay (ang. Quay County) – w stanie Nowy Meksyk

Nazwisko:
 Timothy Quay i Stephen Quay – znani jako bracia Quay, amerykańscy reżyserzy i twórcy animacji